Медебур (Medebur) — океанийский язык, на котором говорит народ медебур, проживающий на побережье на севере Сикора в Медебуре в провинции Маданг в Папуа-Новой Гвинее.

О диалектах ничего неизвестно. Также связан с языками бием, вогео, манам и сепа.

Примечания

Литература 
 Glottolog 2.2 Resources for Medebur. n.a. 2013. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 Medebur: a language of Papua New Guinea. n.a. 2013. SIL International.

Ссылки 
 Медебур на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Океанийские языки